tomboy – jeden z typowych sposobów przedstawiania kobiecej postaci w filmach z lat 50. XX w.
 Tomboy – aplikacja służąca do tworzenia i zarządzania notatkami w środowisku GNOME

Zobacz też 

 Chłopczyca